Жарагуа ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс. Составная часть мезорегиона Центр штата Гойас. Входит в экономико-статистический  микрорегион Анаполис. Население составляет 38 968 человек на 2007 год. Занимает площадь 1 888,938 км². Плотность населения — 19,6 чел./км².

История
Город основан 29 июля 1882 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 150.849.655,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 4.270,34 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,728 (данные: Программа развития ООН).

География
Климат местности: субтропический гумидный.

Муниципалитеты штата Гояс